В'янві́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Вогези. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 340 км на схід від Парижа, 120 км на південний схід від Меца, 29 км на схід від Епіналя.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 54 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 130,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 
 В'янвіль на сайті французького Національного інституту географії
 В'янвіль на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 В'янвіль на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету В'янвіль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету В'янвіль на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вогези

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вогези